Een verkeersweg:
A40 (Duitsland), zie Bundesautobahn 40
A40 (Frankrijk)
A40 (Groot-Brittannië)
A40 (Noord-Ierland)
A40 (Portugal)
A-40 (Spanje)